Termenul Flora se poate referi la:

 Flora, zeiță a florilor și a grădinilor în Mitologia romană;
 Floră, totalitatea speciilor vegetale existente într-o regiune sau într-un mediu;
 Flora, stație a metroului din Praga, situată pe linia A; 
 Flora, comună în județul Sogn og Fjordane din Norvegia;
 Flora Rica, oraș în São Paulo (SP), Brazilia;
 Flora Tristan, feministă, socialistă franceză (1803-1844)
 Flora Brovina, poetă din Kosovo

Nume de familie 
 Radu Flora (1922 - 1989), filolog și scriitor român din Serbia
 Ioan Flora, poet român din Serbia (n. 1950)

Altele 
Floră alpină
Flora Australiei
Flora intestinală

Vezi și 
 Florin (prenume)

Legături externe 
 Floră (DEX)